Mombello steht für:

 Mombello Monferrato, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Mombello di Torino, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Laveno-Mombello, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese, Region Lombardei